La princesa Alejandra, la Honorable lady Ogilvy (nacida Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel; Londres, 25 de diciembre de 1936) es la segunda de los tres hijos del difunto príncipe Jorge, duque de Kent y de su consorte, la difunta Marina de Kent. Por nacimiento es también miembro de la familia real británica y princesa del Reino Unido. Anteriormente realizaba deberes reales en nombre de su prima, la difunta reina Isabel II. Actualmente ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones, pero al nacer, ocupaba el sexto puesto.

Biografía

Infancia 
Alejandra nació como S. A. R. la princesa Alejandra de Kent  en Belgrave Square n° 3, Londres. Su padre era el príncipe Jorge, duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge V y de la reina  María (nacida princesa María de Teck). Su madre era la princesa Marina, duquesa de Kent (nacida Princesa Marina de Grecia y Dinamarca), la tercera y última hija del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y de la gran duquesa Elena Vladímirovna de Rusia. Nieta de un soberano británico, recibió el tratamiento de Su Alteza Real.

Alex, como es conocida familiarmente, fue bautizada en la capilla privada del Palacio de Buckingham, el 9 de febrero de 1937, y sus padrinos fueron: Jorge VI, la reina Isabel, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, la princesa Olga de Yugoslavia, el conde Carlos Teodoro de Törring-Jettenbach, la reina Maud de Noruega, el conde Alejandro de Athlone y la princesa Beatriz del Reino Unido.  

La princesa Alejandra de Kent pasó la mayor parte de su infancia en la mansión campestre de su familia, Coppins, en Buckinghamshire. Vivió con su abuela, la reina María, en Badminton House, durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió en un accidente aéreo cerca de Caithness, Escocia, el 25 de agosto de 1942, mientras prestaba servicio en la Royal Air Force. Alexandra fue la primera princesa británica que fue educada en una escuela normal, Heathfield St Mary's, cerca de Ascot, Berkshire. El 20 de noviembre de 1947, sirvió como dama de honor en la boda de sus primos hermanos, la entonces princesa Isabel y el duque Felipe de Edimburgo.

Boda 
El 24 de abril de 1963, Alejandra se casó en la Abadía de Westminster con el Honorable Angus James Bruce Ogilvy (1928-2004), el segundo hijo del XII conde de Airlie. A la ceremonia de boda asistieron todos los miembros de la Familia Real Británica y fue transmitida vía televisión alrededor del mundo, con una audiencia estimada en 200 millones de personas.

Ogilvy rechazó la oferta de la reina de un condado el día de su boda. Así, sus hijos no tendrían títulos. Angus Ogilvy continuó en la línea sucesoria al condado de Airlie hasta su muerte. Recibió el título honorífico de sir el 31 de diciembre de 1988, siendo promovido hacia el Consejo Privado en 1997. La princesa Alexandra y sir Angus Ogilvy tuvieron dos hijos:
 James Robert Bruce, nacido el 29 de febrero de 1964. 52° en la línea de sucesión.
 Marina Victoria Alexandra Ogilvy, nacida el 31 de julio de 1966. 55° en la línea de sucesión.

Deberes reales 

Desde 1950 la princesa Alejandra ha llevado a cabo compromisos reales en nombre de la reina, siendo uno de los miembros más activos de la familia real. 

En 1959 y 1967 realizó giras por Australia, siendo nombrado en su honor el Hospital Princesa Alejandra en Brisbane. En 1960, representó a la reina en las celebraciones de la independencia británica de Nigeria e inauguró el primer parlamento de ese país el 3 de octubre. Además, ha realizado compromisos en Canadá, Italia, Omán, Hungría, Noruega, Perú, Tailandia, Gibraltar y las Malvinas.

La princesa es patrona de la Fundación Blackie, una organización benéfica dedicada a la investigación de homeopatía; la Ópera Nacional inglesa; el Coro Filarmónico de Londres; el Hospicio de St Christopher; la Academia de Música y Arte Dramático de Londres; Children and Families Across Borders; y la Real Escuela de Discurso y Drama. Es presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza del Reino Unido.

Hasta el 2013 Alejandra de Kent recibió £ 225,000 al año provenientes de la Lista Civil y el Tesoro británico para cubrir los costos de sus gastos oficiales. Además, ocupa Tatched House Lodge, en Londres, una residencia que la Corona británica adquirió por 150 años, y tiene reservado un apartamento en el Palacio de St. James, siendo el único miembro de la Familia Real Británica con residencia en este palacio.

Títulos, tratamientos, honores y armas 

 25 de diciembre de 1936 – 24 de abril de 1963 : Su Alteza Real la princesa Alejandra de Kent.
 24 de abril de 1963 – 31 de diciembre de 1989: Su Alteza Real la princesa Alejandra, la Honorable Sra. Angus Ogilvy.
 31 de diciembre de 1989 – presente: Su Alteza Real la princesa Alejandra, la Honorable lady Ogilvy.

Honores
Condecoraciones
  25 de diciembre de 1960: Dama Grad Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO)
  16 de junio de 2003: Caballero Real Compañero de la Más Noble Orden de la Jarretera (KG) 

Medallas

  12 de mayo de 1937: Medalla de coronación del rey Jorge VI
  1951: Orden de la Familia Real de Jorge VI
  1952: Orden de la Familia Real de Isabel II
  2 de junio de 1953: Medalla de coronación de la reina Isabel II
  Condecoración de las fuerzas canadienses (CD) con cuatro broches
 1967: Orden de Dogwood

Armas

Estandartes

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Princesas británicas
Casa de Windsor
Miembros de la Orden de la Jarretera
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Kent, Alejandra